Румынская диаспора () — эмигранты из республики Румыния. Большая часть из них — этнические румыны (свыше 80 %), хотя также есть румынские венгры, румынские немцы, румынские евреи и всё чаще, румынские цыгане. Общее число уроженцев Румынии, находящихся в эмиграции, достигает 4 млн человек и оно резко увеличилось после ликвидации коммунистического правительства Чаушеску. В результате эмиграции население Румынии значительно сократилось и продолжает сокращаться.

История 
Румынская диаспора пережила три периода эмиграции.

Первая волна 
Первый этап XIX — нач XX вв. затронул в основном лишь творческую румынскую интеллигенцию, охваченную галломанией и стремящуюся установить прочные связи с Францией, куда и направились немногочисленные румынские эмигранты той эпохи (Эжен Ионеску).

Вторая волна 

Второй этап был связан с бурной историей Румынии в XX веке: количество румын, пленённых или депортированных СССР в ходе, а также непосредственно после Великой Отечественной войны было относительно невелико. Из-за экономической отсталости страны в период правления Чаушеску увеличивается число румын, ищущих экономические возможности в более развитых странах — в основном в США, Франции, Канаде. Поддерживаемая правительством румынизация также привела к росту этнически нерумынских беженцев из страны, где их положение становилось всё более шатким, а будущее — неопределённым: евреи выезжали в Израиль и США, венгры — в Венгрию, немцы — в Германию и Австрию. Эмигрантов первых двух волн в основном уже нет в живых, а их потомки уже ассимилировались в новой среде и более не культивируют связи с Румынией.

Третья волна 
Наконец, третья волна массовой трудовой (экономической) эмиграции охватила Румынию после падения режима Чаушеску. Современная румынская диаспора представлена в основном гастарбайтерами, выехавшими на долговременные заработки за рубеж, хотя среди них также много представителей профессиональной и творческой интеллигенции, недовольной исторически низким уровнем зарплат в стране. Резкий приток румын часто вызывает негативные реакции у местного населения, местами фиксируется румынофобия. Депортация цыган из Франции (2010) стала одним из проявлений румынофобии.

Основные страны диаспоры 

 Италия 953,000 (2010)
 Испания 829,715 (2010)
 США 462,526 (2001)
 Германия 200,000 (2010)
 Канада 80,000 (2006)
 Прочие (Греция, Австрия, Португалия, Великобритания, Венгрия и др.)

См. также 
 Молдавская диаспора
 Румыны на Украине

Примечания 

Румынская диаспора